Кербер (також Цербер) — у античній міфологія страхітлива триголова потвора, охоронець Аїду.
 Кербер (протокол) — протокол захисту даних.
 Кербер (супутник) - четвертий супутник Плутона

Інше
 Анджелік Кербер — німецька тенісистка

Див. також 
 Цербер (значення)